Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2022. у Минхену одржано је 18. и 20. августа  на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Берлину 2018 није бранила Кристин Хусонг из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовале су 23 такмичарке из 17 земаља.  

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

Рекорди 
Рекорди у бацању копља за жене пре почетка Европског првенства 15. августа 2022. године:

Најбољи европски резултати у 2022. години 
Десет најбољих европских такмичарки у 2022. години до почетка првенства (15. август 2022), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ). ,  

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 18. августа 2022. године. Квалификациона норма је била 61,00 метара. Њу је пребацило 2 такмичарке (КВ), док је 10 такмичарки изборило финале на основу постигнутог резултата (кв). , , 

Почетак такмичења:: група А у 9:00, група Б у 10:15.

Финале 
Такмичење је одржано 20. августа 2022. године у 20:25.  , ,

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном